Воропа́ев — фамилия, а также топоним; имеет женскую форму Воропаева.

Носители фамилии 
 
 
 Воропаев, Анатолий Павлович (род. 1938) — полковник, лауреат Ленинской премии (1980).
 Воропаев, Василий Николаевич (1913—1981) — лётчик бомбардировочной авиации, Герой Советского Союза.
 Воропаев, Виктор Степанович (род. 1937) — советский футболист.
 Воропаев, Владимир Алексеевич (род. 1950) — российский учёный, гоголевед.
 Воропаев, Владислав Валерьевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Воропаев, Владлен Иванович (род. 1941) — советский и российский спортсмен-гиревик, педагог, тренер, спортивный арбитр.
 Воропаев, Геннадий Иванович (1931—2001) — советский и российский актёр.
 
 
 Воропаев, Михаил Гаврилович (1919—2009) — советский партийный и государственный деятель.
 Воропаев, Олег Владимирович (род. 1969) — белорусский футболист.
 Воропаев, Роман Александрович (епископ Рафаил; 1872—1937) — епископ Харьковский и Киевский Древлеправославной Церкви Христовой, священномученик.
 Воропаев, Фёдор Григорьевич (1888—1958) — большевик, советский партийный, профсоюзный и государственный деятель.

Воропаева 
 Воропаева, Любовь Григорьевна (род. 1952) — российская поэтесса, автор текстов песен, сценарист, продюсер.

Топоним 
 Воропаев — хутор, Александрово-Гайский район, Саратовская область, Россия
 Воропаев — село в Вышгородском районе Киевской области Украины.

См. также 
 Варыпаевы (Ворыпаевы) — русский дворянский род
 Вырыпаев